Schistomeringos expectatus är en ringmaskart som beskrevs av Szaniawski och Gazdzicki 1978. Schistomeringos expectatus ingår i släktet Schistomeringos och familjen Dorvilleidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
expectatus